Jeux pervers fait référence :

Au cinéma
 Jeux pervers (The Magus), un film réalisé par Guy Green en 1968 ;
 Jeux pervers (Taboo), un film américain réalisé par Max Makowski en 2002
Jeux pervers (Un gioco da ragazze), un film réalisé par Matteo Rovere en 2008